Les rhipidistiens (Rhipidistia), parfois appelés dipnotétrapodomorphes (Dipnotetrapodomorpha), forment un groupe monophylétique de sarcoptérygiens qui comprend l'ancêtre commun des tétrapodes et des dipneustes.

Caractéristiques 
Les rhipidistiens se caractérise par la disposition de plusieurs caractéristiques tels que :
 Une nageoire dorsale en forme de voile en éventail.
 La présence de dentine et d'émail sur les dents.
 L'absence de contact entre maxillaire et préoperculaire.
 La présence d'un large quadratojugal.
 La présence d'une jonction postorbitale du supraorbital et des lignes sensorielles infraorbitales.
 L'existence de seulement trois coronoïdes.
 La présence d'une cavité latérale dans la capsule nasale.

Classification

Historique 
Les rhipidistiens était autrefois considérés comme un clade de sarcoptérygiens qui incluait les porolépiformes et les ostéolépiformes, aujourd'hui reconnu comme obsolète. Les classifications actuelles placent les rhipidistiens comme un groupe monophylétique qui inclut les tétrapodes et les dipneustes.

Relations phylogénétiques 
Le cladogramme présenté ci-dessous est basé sur des études compilées par Philippe Janvier  pour le Tree of Life Web Project ainsi que par Swartz en 2012 :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 Sarcopterygii
 Dipnoi
 Tetrapodomorpha
 Tetrapoda

Liens 

Sarcoptérygien (nom scientifique)
Taxon décrit en 1887
Taxon décrit par Edward Drinker Cope